Rohde es un apellido, y puede referirse a:

 Achim Rohde: (n. 1936), político alemán (FDP);
 Adolf Rohde (1880-1955), político burgomaestre  alemán;
 Alfred Rohde (1921-1990), político alemán (SED);
 Andre Rohde (n. 1975),  levantador de pesas alemán;
 Armin Rohde: actor alemán; 
 Brigitte Rohde (nacida en 1954), atleta alemana;
 Christiane Rohde (nacida en 1944), actriz danesa;
 Christina Rohde (n. 1982), jugadora alemana de balonmano;
 David S. Rohde o David Stephenson Rohde (nacido en 1967), periodista estadounidense;
 Eleanour Sinclair Rohde (1880-1948), jardinera inglesa;
 Elizabeth Rohde (n. 1915), arqueóloga  alemana;
 Erwin Rohde (1845-1898), estudioso alemán de los clásicos y la mitología griega;
 Ferdinand Rohde (n. 1957), jugador de fútbol alemán;
 Frank Rohde (n. 1960), futbolista y entrenador alemán;
 Frederik Rohde (1816-1886), pintor danés;
 Georg Rohde (1899-1960), rector universitario y estudioso de los clásicos alemanes;
 Georg Karl Rohde (1874-1959), artista de vitrales alemán;
 Gilbert Rohde , diseñador estadounidense de muebles;
 Hans Rohde (1914-1979), futbolista alemán;
 Hartmut Rohde (1966), violista alemán;
 Helmut Rohde (1925), político alemán (SPD);
 Helmut Rohde (arquitecto) (1915-1995), arquitecto alemán;
 Henning Rohde (1910-1997) - actor y director en el Teatro Real de Dinamarca;
 Herman Rohde (1874-1914), arquitecto alemán;
 Herman C. Rohde, Jr. o "Nature Boy" Buddy Rogers, (1921-1992), luchador profesional estadounidense;
 Hubert Rohde (1929–2019), político alemán;
 Jens Rohde (n. en 1970) , político danés (Venstre);
 Joe Rohde , ejecutivo estadounidense de Walt Disney Imagineering;
 Jörg Rohde (1966), político alemán (FDP)
 Jörg Rohde (actor) (nacido en 1984), actor alemán
 Jokum Rohde (nacido en 1970) - escritor y dramaturgo danés;
 Johan Gudmann Rodhe (1856-1936), pintor y litógrafo danés; 
 Juan Villarzú Rohde, político chileno;
 Julia Rohde (nacida en 1989),  levantadora de pesas alemana;
 Jürgen Rohde (n. 1953),  portero (arquero o guardameta) alemán de balonmano;
 Katrin Rohde (1948), actriz alemana;
 Karl Rohde , criminal de guerra "doctor" de las SS hasta 1956 en Bautzen;
 Klaus Rohde , biólogo alemán;
 Kristin Rohde , actriz estadounidense;
 Leonard Emil Rohde (nacido en 1938), jugador estadounidense de fútbol americano;
 Lothar Rohde (1906-1985), científico y empresario alemán, fundador de Rohde & Schwarz;
 Małgorzata Rohde , miembro polaco del parlamento por el Partido Conservador Popular;
 Markus Rohde (n. 1979),  jugador de hockey sobre hielo alemán;
 Melanie Rohde (n. 1975), actriz alemana
 Michael Rohde (1782-1812), botánico alemán;
 Michael Rohde (futbolista) (1894-1979), jugador de fútbol danés;
 Michael Rohde (ajedrecista) (nacido en 1959), gran maestro estadounidense de ajedrez;
 Peter Rohde (futbolista), (nacido en 1964), futbolista australiano;
 Peter Rohde (nadador)  nadador danés;
 Norbert Rohde (n. 1950), ingeniero y escritor alemán
 Paul Rohde (1878-1941), industrial alemán del acero y del carbón alemán;
 Peter Rohde (jugador de fútbol) (n. 1949), jugador de fútbol alemán
 Peter Rohde (jugador de hockey) (*),  jugador de hockey sobre hielo alemán;
 Peter Rohde (militar) (n. 1934), militar alemán;
 Shelley Rohde (1933-2007), periodista y escritor inglés;
 Sven Rohde (1961), periodista alemán;
 Sylvia Rohde (1955), escritora alemana;
 Ulrich L. Rohde , empresario, ingeniero, profesor de diseño de RF y microondas en el circuito de BTU Cottbus . Hijo de Lothar Rohde . CEO de Compact Software  1985-1997;
 Uwe Rohde (n. 1958), actor alemán;
 Werner Rohde (1904-1946), criminal de guerra y "médico" alemán de las SS en el campo de concentración Obersturmführer;
 Werner Rohde (fotógrafo) (1906-1990), fotógrafo alemán;
 Wolfgang Rohde (1950-2016), músico alemán.

Lugares 
 Rohde es el nombre de un asentamiento en la parroquia Skjørring en Jutlandia, Dinamarca.